Nowa Umowa Kapitałowa – Basel II
 Język nuk
 Norwegian Air UK, linia lotnicza będąca oddziałem Norwegian Air Shuttle
 NUK – kod IATA lotniska Nukutavake (Polinezja Francuska)

 NUK – Biblioteka Narodowa i Uniwersytecka w Lublanie